Der lange Weg nach Hause ist der Titel folgender Werke:
 Der lange Weg nach Hause (1981) (Originaltitel A Long Way Home), US-amerikanischer Fernsehfilm von Robert Markowitz (1981)
 Der lange Weg nach Hause (1996) (Originaltitel Homecoming), US-amerikanischer Spielfilm von Mark Jean (1996)
 deutscher Verweistitel von Long Walk Home, australischer Spielfilm von Phillip Noyce (2002)
 Lion – Der lange Weg nach Hause (Originaltitel Lion), US-amerikanischer Spielfilm von Garth Davis (2016)

Siehe auch:
 Der lange Weg